Jäkäläpää kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jäkäläpää (berg), Lappland, Norra Lappland, 
 Jäkäläpää (kulle), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar